Пол Юджин Крюгер (; ) — американский футболист, выступавший за команды НФЛ «Балтимор Рэйвенс», «Кливленд Браунс», «Нью-Орлеан Сэйнтс» на позиции дефенсив энда. Бывший член футбольной команды университета Юты. Был выбран командой «Балтимор Рэйвенс» во втором раунде драфта 2009 года.

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Балтимор Рэйвенс»
Игроки «Кливленд Браунс»
Игроки «Нью-Орлеан Сэйнтс»